Cedrão é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Qualquer cedro de grandes dimensões
Guarea guidonia ou carrapeta-verdadeira
 Espécies do género Hymenolobium - angelim-pedra
Cedrelinga catenaeformis

Desambiguação
Desambiguações de vegetais